«Смех и го́ре у Бе́ла мо́ря» — сборник советских рисованных мультипликационных фильмов 1988 года, смонтированный режиссёром Леонидом Носыревым
из ряда своих короткометражных мультфильмов, выпускавшихся по отдельности с 1977 года: «Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль». Все мультфильмы-новеллы объединены одним персонажем — рассказчиком дедом Сеней, которого озвучивает Евгений Леонов.

Новеллы 
В сборник вошли экранизации следующих сказок Бориса Шергина и Степана Писахова:

 «Не любо — не слушай»:
 Вечны льдины (Писахов)
 Про медведя (Писахов)
 Морожены песни (Писахов)
 «Волшебное кольцо» (Шергин)
 «Архангельские новеллы»:
 Перепилиха (Писахов)
 Апельсин (Писахов)
 «Поморская быль» (Шергин)

Производство 
 Сценарий: Юрий Коваль, Леонид Носырев
 Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева
 Оператор: Надежда Михайлова
 Звукооператор: Борис Фильчиков
 Вокальные партии: Зинаида Попова
 Композитор: Евгений Ботяров

Роли озвучивали 
 Евгений Леонов — Сеня Малина, рассказчик
 Юрий Волынцев — Иван / старик-слушатель
 Борис Новиков — мужик
 Мария Виноградова — мать Ивана / кошка Маша
 Клара Румянова — собака Жужа
 Анатолий Баранцев — царь / муж Перепилихи
 Кира Смирнова — царица Маремьяна / Перепилиха
 Татьяна Васильева — царевна Ульянка
 Анна Каменкова — змея Скарапея
 Семён Самодур — слушатель / медведь / исполнение частушки

Отзывы 
В те же годы (1977—1987) Леонид Носырев начал снимать эпический цикл северных сказок. Его красочные изыскания пропитаны колоритом и юмором особенного меткого слова Шергина и Писахова, наполнены федоскинской живописной традицией, поэзией Русского Севера и раскованной современной пластикой («Не любо — не слушай», 1977; «Волшебное кольцо», 1979; «Архангельские новеллы», 1986)

Примечания

Ссылки 
 «Смех и горе у Бела моря» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Разговор с Леонидом Викторовичем Носыревым о мультипликации и не только
 Леонид Носырев: Не хочу предлагать зрителям «жвачку»
 Смех и горе у Бела моря — myltik.ru

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Носырева
Полнометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы-сказки
Экранизации сказок Бориса Шергина
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года